Antoni Bou i Mena (Catalaans: ənˈtɔni ˈβɔw), ook bekend als Toni Bou (Piera, Catalonië, 17 oktober 1986) is een Spaans professioneel trialrijder. Hij is wereldkampioen sinds 2007, zowel in de open lucht als indoor. Met tot op heden 24 wereldtitels is hij de meest succesvolle trialrijder in de geschiedenis. Op de leeftijd van 20 jaar en 5 maanden was Bou de op een na jongste rijder ooit die de indoortitel won, en de jongste ooit die dat op een 4-taktmotor deed.

Biografie
Toni Bou's eerste gewonnen race was in 1999, toen hij, 12 jaar oud, het Catalaanse Cadet Trial kampioenschap op zijn naam zette. In 2001 werd hij Spaans kampioen bij de junioren, en hij debuteerde in 2003 op het wereldkampioenschap voor volwassenen. Dat jaar eindigde Bou op het WK op de 13e plaats in de open lucht, en werd Europees kampioen ook in de buitenlucht. Zijn eerste gewonnen wedstrijd op wereldniveau reed hij in 2006 toen hij 5e werd in de open lucht, en 3e indoor. In datzelfde jaar werd hij Spaans kampioen.

In 2007 werd hij voor het eerst kampioen zowel in de open lucht als indoor, en hij herhaalde die prestatie in de jaren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018.

Op teamgebied is Bou lid van het Spaanse nationale trialteam, dat overigens uitsluitend uit Catalaanse rijders bestaat. Met dat team won hij de Trial des Nations in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009. In de indoor competitie won hij met het Spaanse team in de jaren 2006, 2007 en 2008.

Seizoen 2009 was perfect voor Bou, waarbij hij al zijn doelen kon verwezenlijken. Hij won alle 5 grote titels, waaronder de WK's out- en indoor, de Spaanse titels zowel out- als indoor en met het Spaanse team de Trial des Nations titel. Deze prestatie was slechts eenmaal eerder neergezet, door Adam Raga in 2005.

Toni Bou rijdt op een Repsol Montesa HRC motor.

Titels
 12 wereldkampioenschappen outdoor: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 12 wereldkampioenschappen indoor: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
 6 Spaanse kampioenschappen: 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
 5 Spaanse kampioenschappen indoor: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
 12 Trial des Nations: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 6 Trial des Nations Indoor: 2006, 2007, 2008, 2012, 2015, 2017
 1 Europees juniorenkampioen: 2002
 1 Europees kampioen: 2000

Resultaten op WK's (outdoor)

Externe links 
 Toni Bou official site
 Toni Bou profile, at HondaRacing

Referenties 

Trialrijder
Spaans motorcoureur